Coppa Intercontinentale 2012 – torneo di calcio a 5
 Coppa Intercontinentale 2012 – torneo di hockey su pista